Коммерциализация инновационного продукта – процесс превращения инновационного продукта в рыночный товар с целью извлечения прибыли.

Иначе говоря, процесс совпадения форматов поведения покупателя и продавца инновационного продукта относительно возможности использования, стоимости, перехода прав собственности на инновационный продукт (или рыночное освоение инновационного продукта). 

Процесс коммерциализации инновационного продукта является ключевым этапом инновационной деятельности, в результате которого происходит возмещение затрат разработчика (или владельца) инновационного продукта и получение им прибыли от своей деятельности.

Литература 
 Максим Серпухов [Возможности коммерциализации инновационного продукта предприятия (стартапа) http://www.management.com.ua/finance/fin196.html]
 
 
 

Маркетинг